Французская Лига 1 сезона 2015/16 — 78-й сезон чемпионата Франции по футболу с момента его основания. Сезон начался 7 августа 2015 года и завершился 14 мая 2016 года. Предусмотрен перерыв в чемпионате с 20 декабря 2015 по 8 января 2016 года. В турнире приняло участие 20 команд. «Пари Сен-Жермен» защитил титул чемпиона за 8 туров до конца чемпионата, что является рекордом Лиги 1.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Эвиан», «Мец» и «Ланс». Их заменили «Труа», «Газелек» и «Анже», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2014/15.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Голы по турам 
Этот график показывает количество забитых голов по турам.

+ означает, что не все матчи состоялись

Посещаемость 
Этот график показывает посещаемость по турам.
За 26 туров было 5294779 зрителей.

+ означает, что не все матчи состоялись

Другие факты 
Потеряв в первом круге лишь 6 очков (в 3 ничьих), ПСЖ обновил рекорд Лиги 1, набрав 51 балл.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

2015/2016
Спорт во Франции в 2015 году
Спорт во Франции в 2016 году
Франция